Сара, војвоткиња од Јорка (), рођена као Сара Маргарет Фергусон (), позната и по надимку Ферги (), британски је писац, телевизијска личност и филмски продуцент. Бивша је супруга британског принца Ендруа.

Младост 
Рођена је 15. октобра 1959, у Лондону, као друга ћерка мајора Роналда Фергусона и његове прве супруге Сузан Рајт. Сара има старију сестру Џејн, две млађе полу-сестре, Алису и Елизу, те једног млађег полу-брата Ендруа. 1974, су се Сарини родитељи развели. Њена мајка се затим преудала за поло играча Хектора Барантса а отац се оженио са Сузан Дептфорд. Похађала је Daneshill School и Hurst Lodge School.

Брак, породица и развод 
Удала се за принца Ендруа, другог сина краљице Елизабете II и принца Филипа, 23. јула 1986, у Вестминстерској опатији. На дан венчања, је Сара добила титулу војвоткиње од Јорка. Међутим, брак се због честе принчеве одсутности, почео распадати. Сара се од принца Ендруа развела 30. маја 1996, и од тада је она изгубила све краљевске титуле, али су након тога наставили да одржавају контакте. Живели су на истом имању, све до 2004, када се Ендру преселио у дотадашњу резиденцију његове бабе, краљице Елизабет Боуз-Лајон. Сара је 2007, купила кућу одмах до принчеве. Имају и две ћерке и обоје деле старање над њима:
 Принцеза Беатрис од Јорка, рођена 8. августа 1988. Шеста је у линији наследства британске круне.
 Принцеза Евгенија од Јорка, рођена 23. марта 1990. Она је седма у линији наследства британске круне.

Породица

Родитељи

Супружник 

 брак разведен 1996.

Деца

Титуле 

 15. октобар 1959. — 23. јул 1986: Госпођица Сара Маргарет Фергусон
 23. јул 1986. — 30. мај 1996: Њено краљевско височанство војвоткиња од Јорка
 30. мај 1996. — 21. август 1996: Њено краљевско височанство Сара, војвоткиња од Јорка
 21. август 1996. — тренутно: Сара, војвоткиња од Јорка

Сара је глобални амбасадор фондације „Новак Ђоковић“. У том својству посетила је Београд септембра 2013. године.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1959.
Династија Виндзор